Kumarasinghe ist Namensbestandteil von

 Pallewatta Gamaralalage Kumarasinghe Sirisena (* 1962), bekannt als P. G. Kumarasinghe, Geschäftsmann aus Sri Lanka und Vorsitzender der Sri Lanka Telecom
 Dilshi Kumarasinghe (auch Kumarasingha, singhalesisch දිල්ෂි කුමාරසිංහ, vollständiger Name Kotambewaththe Gedara Dilshi Maheesha Shyamali Kumarasingha; * 1999), sri-lankische Leichtathletin
 Kumara Vidugalage Dona Geetha Samanmalee Kumarasinghe (* 1955), bekannt als Geetha Kumarasinghe, sri-lankische Filmschauspielerin und Politikerin